Универсальный источник питания — преобразователь, подключаемый к электрической сети питания и используемый для получения
постоянного или переменного электрического тока заданного напряжения и тока через нагрузку. Используются в зарядных устройствах аккумуляторных батарей, блоках питания радиоприемников, мобильных телефонов, устройств сигнализации, сварочных аппаратов и т. д.

Основные типы 
 Линейный. Состоит из понижающего трансформатора, выпрямителя, фильтра, стабилизатора. Преимуществами являются простота устройства, надёжность, отсутствие высокочастотных помех 
 Бестрансформаторный. Вместо трансформатора использует гасящий резистор или конденсатор. Применяется, когда не требуется гальваническая разрядка с питающей сетью.
 Вторичный импульсный. Состоит из понижающего трансформатора, фильтра, высокочастотного преобразователя 20–400 кГц. Используется в источниках питания для аккумуляторных батарей с током 1-5 ампер.
 Импульсный высоковольтный высокочастотный. Состоит из фильтра, выпрямителя 220 В, импульсного высокочастотного преобразователя 20–400 кГц. Используется в источниках питания для аккумуляторных батарей.

Примечания

Ссылки 
 Универсальный источник питания типа УИП-2 
 Фролов С. Универсальный источник питания WOCCOM FS07 для систем связи // Первая миля. 2007. Т. 1. № 1. С. 32-34.
 Шиганов А. Программируемый источник питания PPH-71503 – быстрый, точный и универсальный // Электроника: Наука, технология, бизнес. 2013. № 7 (130). С. 094-096.

Преобразователи